Frénois kan syfta på:

 Frénois, Côte-d'Or, fransk kommun i departementet Côte-d'Or 
 Frénois, Vosges, fransk kommun i departementet Vosges